Cruachan oder Cruachán steht für:

 Cruachan (Irland), die antike Hauptstadt der irischen Provinz Connacht
 Cruachan (Band), irische Folk-Metal-Band
 Ben Cruachan, Berg in Schottland
 Cruachán, anglisiert Croaghaun, Berg in Irland